Alexandra, női keresztnév
Alexandra, település Ausztráliában
Alexandra, település Dél-Afrikában
Alexandra, település Új-Zélandon